Епархия Картахены — название католических епархий.

 Епархия Картахены — епархия в Испании.
 Архиепархия Картахены — архиепархия в Колумбии